Kakola kan syfta på följande:

Finland 

 Kakola, Malax, Österbotten, 
 Kakola, Tammela, Egentliga Tavastland, 
 Kakola, fängelse på Kakolabacken i Åbo,